Національний гімн острова Мен () був написаний Вільямом Генрі Джилл та перекладений  менською Джоном Ніном. Мелодія гімну заснована на традиційній менській пісні  Марш Майлчерейна .

Гімн був вперше виконаний 21 березня 1907  і затверджений Тінвальдом 22 січня 2003, в той час як колишній гімн «Боже, бережи Короля» став виконуватися в присутності членів королівської родини або лейтенант-губернатора. Зазвичай виконуються лише перша та остання строфи.

Оригінальний текст гімну

Див. також 
 Герб Острова Мен
 Прапор Острова Мен

Острів Мен
Острів Мен
Патріотичні пісні Великої Британії